dimetyloamina, (CH3)2NH
etyloamina, CH3CH2NH2